Малина Станчева (), более известная как Малина (род. 7 июня 1967, Севлиево, Болгария) — болгарская поп-фолк-певица.

Биография 
Малина родилась 7 июня 1967 года в городе Севлиево, но росла в болгарском городе Ловеч. Её мать Тодорка и отец Станчо работали ветеринарами. У неё есть брат, который старше её на два года. С детства мечтала петь и танцевать по просьбе её родителей. Малина пошла по стопам родителей и получила высшее образование в городе Стара-Загора, со степенью в области ветеринарной медицины.

Профессионально занималась народными танцами в течение 11 лет и была танцовщицей в цыганском оркестре «Джипси авер». В начале 1990-х годов выпустила видеокассету с оркестром «Магията на ориенталския танц» (). В Швейцарии она понравилась сербским продюсерам и те предложили ей выпускать альбомы в Югославии, но в стране шла война и она вернулась в Болгарию и подписала контракт с звукозаписывающей компанией «Пайнер».

Её карьера началась на сцене фестиваля авторской песни «Фракия Фолк 2000», где она спела дебютную песню «Любовната стрела» (). В том же году выпустила свой первый видеоклип на песню «Само ти» (), благодаря которому она стала знаменитой.

В феврале 2001 года выпустила дебютный альбом «Огнена звезда» (), состоящий из 14 песен. В 2003 году Малина выпустила второй альбом, названный в её честь.

После двухлетнего отсутствия Малина вернулась на сцену в рамках турне телеканала «Планета». В октябре того же года Малина, Эмилия и Галена презентовали песню «Аларма» (); в видеоклипе снималась актриса Латина Петрова.

В марте 2013 года состоялась премьера видеоклипа на песню «Виж какво» (), в котором принимал участие актёр местного сериала «Под прикрытием» Кирилл Ефремов.

В октябре 2015 года Малина выпустила песню «При теб ми е сърцето» (. Видеоклип на эту песню был снят в Лиссабоне на побережье Атлантического океана

В 2016 году Малина выпустила две песни «Давай, питай» и «Не те забравям», который стали на данный момент последними

Сейчас Малина записывает два альбома. Также она имеет собственный балет

Личная жизнь 
Имеет сына Симеона (род. 1990).

Дискография

Студийные альбомы 
  — Огнена звезда / Огненная звезда
  — Малина

Сборники 
<LI>  — Златните хитове на Малина  / Золотые хиты Малины

Видеоальбомы 
<LI>  — Малина
<LI>  — Malina Best Video Selection 2

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальная страница в Фейсбуке
 Биография Малины

Поп-фолк-исполнители
Певцы и певицы, известные под псевдонимами‎
Исполнители лейбла «Пайнер»
Поп-фолк-вокалисты Болгарии